The View är en populär daglig amerikansk talkshow som sänds på TV-nätverket American Broadcasting Company. Showen, som direktsänds de flesta dagar, visas kl 11.00 EST och är en del av programblocket ABC Daytime. Programmet är skapat av TV-veteranen Barbara Walters tillsammans med Bill Geddie och båda agerar idag som programmets exekutiva producenter. Programmet består av en panel med fem kvinnor i olika åldrar som agerar som programledare. Whoopi Goldberg och Barbara Walters var under många år huvudprogramledare och ledde diskussionerna. Andra programledare kring bordet har bland anadra varit Joy Behar, Elisabeth Hasselbeck och Sherri Shepherd.

Historia 
The View sändes för första gången den 11 augusti 1997 som en ersättare till Caryl & Marilyn: Real Friends, som lades ner till följd av låga tittarsiffror från ratings. The View visade sig bli en stor framgång bland de kvinnliga tittarna är 2009 en av USA:s mest sedda dagliga talkshows med kopior världen över. The Views studio var till en början uppbyggd kring en överbliven dekor föreställande ett vardagsrum från nedlagda såpoperan The City. ABC gav The View en helt ny dekor för programmets femte säsong då programmet frångick känslan av ett hem i studion. The Views studio ligger vägg i vägg med såpoperan All My Children hos ABC Television Studios på 66th Street, upper West Side, Manhattan i New York.

Panelmedlemmar 
The View har under sina 23 år (2020) i sändning haft 22 olika panelmedlemmar. Efter 17 säsonger lämnade programmets grundare och originalmedlemmen Barbara Walters programmet.

Kopior och lokala versioner 
Sedan starten 1997 har The View blivit ett format kopierat av tv-bolag världen över. Mest utmärkande av dessa är Storbritanniens ITV som dagligen sänder sin The View-kopia Loose Women. I Sverige gjorde TV4 den mindre lyckade kopian Förkväll med bland andra Carolina Gynning och Carina Berg som programledare. Förkväll blev dock aldrig någon succé och lades ner efter ett knappt år i etern på grund av dåliga tittarsiffror.

Externa länkar 
 The View - officiell sida

Amerikanska TV-program
Pratprogram på TV